Сборная России по хоккею с мячом представляет Россию на международных соревнованиях по хоккею с мячом. Образована в 1992 году. Является правопреемницей сборной СССР по хоккею с мячом и сборной СНГ.

Так же как и сборная Швеции, за всю историю чемпионатов мира не опускалась ниже третьего места (2004). С учётом достижений советской сборной — самая титулованная национальная команда в мире по хоккею с мячом (26 титулов чемпионов мира). Под флагом России сборная впервые стала чемпионом мира в 1999 году в Архангельске.

Главные тренеры

Международные соревнования

Чемпионат мира по хоккею с мячом 

  золото: 12 — (1999, 2001, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)
  серебро: 9 — (1993, 1995, 1997, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2017)
  бронза: 1 — (2004)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России

Россия